Hartman může být:

křestní jméno osob
 Hartman z Holštejna (1252?–1315?) – moravský pán, který založil hrad Holštejn a kolonizoval holštejnské panství
 Hartman I. z Lichtenštejna († 1539) – hrabě z Lichtenštejna, císařský dvorní rada
 Jiří Hartman I. z Lichtenštejna (1513–1562) – hrabě z Lichtenštejna
 Hartman II. z Lichtenštejna (1544–1585) – hrabě z Lichtenštejna, císařský dvorní rada
 Jiří Hartman Josef z Lichtenštejna (1880–1931) – kníže z Lichtenštejna, benediktinský mnich v Praze
 Jiří Hartman z Lichtenštejna (1911–1998) – kníže z Lichtenštejna

příjmení osob
 Butch Hartman (* 1965) – americký animátor
 Dan Hartman (1950–1994) – americký zpěvák, skladatel a hudební producent
 Geoffrey Hartman (1929–2016) – americký literární teoretik narozený v Německu v židovské rodině
 Jiří Hartman (1917–2006) – velitel 310. československé stíhací perutě RAF
 Josef Hartman (1881–1947) – děkan a arcibiskupský vikář v Příbrami
 Marie Louise Hartman (* 1959) – americká pornoherečka, režisérka a spisovatelka
 Rachel Hartman (* 1972) – americká spisovatelka literatury pro mládež
 Zdeněk Hartman (* 1953) – český hokejista